Ю́жно-Сахали́нск или город Ю́жно-Сахали́нск — административно-территориальная единица (город областного значения) и  муниципальное образование (городской округ) в Сахалинской области России.

Административный центр — город Южно-Сахалинск.

География 
Город Южно-Сахалинск с подчинёнными его администрации территориями приравнен к районам Крайнего Севера.

Расположен в юго-восточной части острова Сахалин.

Население

Населённые пункты 
В состав городского округа входят 11 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Решение №180/13–06–3 Об Уставе городского округа «Город Южно-Сахалинск»
 Официальный сайт администрации Южно-Сахалинска
 МО городской округ «Город Южно-Сахалинск» на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области
 О границах и статусе муниципальных образований в Сахалинской области